Суперлига 2021/2022 () — 125-й сезон чемпионата Швейцарии по футболу, который начался 24 июля 2021 года. В соревновании принимает участие 10 клубов — 9 лучших клубов сезона 2020/21 и клуб-чемпион . Сезон проходит в формате кругового турнира. Каждая команда проведёт в общей сложности 36 матчей, два дома и два на выезде с каждой из команд соперников.

Чемпионский титул защищал «Янг Бойз» из города Берна, однако уже 1 мая 2022 года за четыре тура до окончания турнира первое место занял клуб «Цюрих» впервые с сезона 2008/2009.

Клубы-участники

Изменения в таблице 
 По итогам розыгрыша  в Суперлигу вышел:
  «Грассхоппер» (1-е место/ спустя 2 года).

 По итогам прошлого сезона в Челлендж-лигу выбыл:
  «Вадуц» (10-е место/ спустя 1 год).

Турнирная таблица

Позиции команд по ходу сезона

Бомбардиры

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Суперлига Швейцарии на soccerway

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2021 году
Спорт в Швейцарии в 2022 году